De Primeira Liga 2004–2005 was het 71ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 28 augustus 2004 en eindigde op 22 mei 2005. Nieuwkomers waren GD Estoril-Praia, Vitória Setúbal en FC Penafiel. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (2003/04) vanuit de Liga de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. SL Benfica behaalde onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Giovanni Trapattoni de 31ste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2004/05 uit in de Primeira Liga.

Zie ook
Liga de Honra 2004/05

Portugal
2005